Giovanni Ricciardi – religioso, teologo e professore universitario italiano
Giovanni Ricciardi (1968) – violoncellista italiano
Giovanni Ricciardi (1977) – pittore e scultore italiano